Нимрод — многозначное слово:

 Нимрод ( — букв. «восстанем») — в Пятикнижии, агадических преданиях и легендах Ближнего Востока герой, воитель-охотник и царь; эпоним города Нимруд.
 Нимрод — статуя, созданная израильским скульптором Ицхаком Данцигером;

Персоналии 
 Ни́мрод А́нтал — американский режиссёр и актёр венгерского происхождения;
  (род. 1989) — израильский пловец;

Наука и техника 
  — 7-ми ГэВ протонный синхротрон действовавший в лаборатории Резерфорда — Эплтона до 1978 года;
 Нимрод (судно) — судно, участвовавшее в первой антарктической экспедиции под руководством Эрнеста Генри Шеклтона:
 Экспедиция «Нимрода»;
 Nimrod — компьютер 1950-х годов;
 Nimrod (язык программирования) — язык программирования;

Военное дело 
 Нимрод (САУ) — венгерская САУ времён Второй мировой войны;
 Нимрод (ракета) — израильская тактическая ракета классов «воздух-поверхность» и «поверхность-поверхность»;
 Нимрод (самолёт) — британский турбореактивный многоцелевой самолёт.
 Операция «Нимрод» — контртеррористическая операция по освобождению заложников иранского посольства в Лондоне в 1980 году.

Топонимы 
 Нимрод — израильский мошав на Голанских высотах;
 Нимрод (мыс) — мыс острова Земля Александры;
 Нимрод — острова-призраки в южной части Тихого океана;
 Нимрод — средневековая крепость на территории государства Израиль.

См. также 
 Nimrod. — альбом группы Green Day;